Voyager, mot anglais signifiant « voyageur », est employé en français dans divers contextes.

Spatial 
 Sondes Voyager 1 et Voyager 2 du programme Voyager, lancées en 1977.
 Station Voyager, un projet de premier palace-station spatiale orbitale de 2025, pour le tourisme spatial, à 400 km en orbite terrestre

Jeux vidéo 
 , jeu d'arcade sorti en 1981 ;
 , jeu vidéo de combat spatial sorti en 1989 ;
 , jeu vidéo d'aventure graphique annulé, développé entre 1995 et 1997, issu de l'univers de science-fiction de .

Musique

Groupe 
 , groupe britannique de pop-rock ;
 Voyager, groupe australien de metal progressif.

Chanson 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe  présente sur l'album  apparue le1 juin 1978.

Album 
 , album du groupe  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1995 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .
 Voyager est le quatrième album studio de Vitalic, sorti le .

Cinéma 
 Voyager 6, élément du film Star Trek, le film ;
 Voyagers, film de science-fiction américain par Neil Burger, sorti en 2021.

Télévision 
 La série télévisée Star Trek: Voyager (1995-2001) et son vaisseau éponyme, le  ;

Autres 
 La distribution Linux : Live Voyager ;
 L'avion Voyager conçu par Burt Rutan qui a réalisé le premier vol autour du monde sans escale en  ;
 L'automobile monospace Chrysler Voyager, dont la première version est sortie en 1983 ;
 Le Minimoog Voyager, un synthétiseur analogique créé par la société Moog.
 L'Echo Voyager est un drone sous-marin autonome

Voir aussi 
 
 
Homonymie de titre